Le Championnat des Amériques de basket-ball 2017 se déroule du  au  à Medellín (Colombie), Montevideo (Uruguay) et Bahía Blanca et Córdoba en Argentine.

Phase de groupe

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Tour final

Classement final

Référence 

2017
Championnat panaméricain en Argentine
Championnat panaméricain en Colombie
Championnat panaméricain en Uruguay
Amériques 2017
Basket-ball en 2017
Sport en Argentine en 2017
Sport en Colombie en 2017
Sport en Uruguay en 2017
Sport en août 2017
Sport en septembre 2017
Basket-ball en Colombie
Basket-ball en Uruguay